La porte des Cordeliers peut désigner :

 la porte des Cordeliers : une ancienne porte à Loches, en France ;
 la porte des Cordeliers : une ancienne porte de Lyon, dans le quartier des Cordeliers à Lyon, en France ;
 la porte des Cordeliers : l'un des anciens noms de l'ancienne porte de Buci à Paris en France, dite également « porte des Cordèles », également « porte des Frères-mineur », parce qu'elle était située près du couvent de ce nom avant de prendre le nom de « porte Saint-Germain ».

Porte de ville à Lyon
Bâtiment détruit à Lyon
Porte de ville de Paris
Bâtiment détruit à Paris
Rempart à Paris
Ancien monument à Paris